Il doppio del Singapore Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Anna-Maria Fernández e Julie Richardson erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Natal'ja Bykova e Natalija Medvedjeva hanno battuto in finale 7–6, 6–3 Leila Meskhi e Svetlana Černeva.

Teste di serie 
Le prime 3 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
  Leila Meskhi /  Natalija Medvedjeva (finale)
  Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
  Jenny Byrne /  Michelle Jaggard (quarti di finale)
  Lea Antonoplis /  Barbara Gerken (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1988